Roi en normand

Patronyme 
 Amar Rouaï (1932-2017), footballeur international algérien.
Patronyme arabe